Härån kan syfta på:

 Härån, Småland
 Härån, Hälsingland